Drôme bezeichnet:

 Drôme, 111 km langer Nebenfluss der Rhône
 nach dem Fluss benannte französische Verwaltungseinheit Département Drôme
 Drôme (Aure), 58 km langer Nebenfluss der Aure
 Drôme (Vire), 17 km langer Nebenfluss der Vire

Siehe auch:
 Drome